Штыров — фамилия:

 Штыров, Анатолий Тихонович (1929—2014) — советский военный деятель, контр-адмирал, писатель-маринист.
 Штыров, Вячеслав Анатольевич (род. 1953) — российский государственный и политический деятель, Президент Республики Саха (Якутия) (2002—2010).

См. также 
 Штеровка